El Yopal kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yopal (departementshuvudort), Casanare, 
 El Yopal (flygplats i Colombia), Casanare, 

Robotskapade Colombiaförgreningar